Maguilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Maguilla (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Maguilla (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar